Ellenberg (Altmark), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Ellenberg (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Ellenberg (Württemberg), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg

Personen 
 Heinz Ellenberg, een Duitse ecoloog